Ilma steht für:
 Ilma (Gattung), Tribus Erionotini, Unterfamilie Hesperiinae der Dickkopffalter
 Ilma (Slowakei), Ort in Prešovský kraj, Slowakei
 Ilma (Krater), Krater auf Kallisto (Mond)
 Ilma (Ustje), rechter Nebenfluss der Ustje, Oblast Jaroslawl, Zentralrussland, Russland
 Lake Ilma, See in Western Australia, Australien
 Ilma (Vorname), weiblicher Vorname

Īlma steht für:
 Īlma, Ort in Nepal

Il’ma steht für:
 Il’ma (Murmansk), Ort in der Oblast Murmansk, Nordwestrussland, Russland
 Il’ma (Twer), Ort in der Oblast Twer, Zentralrussland, Russland
 Il’ma (Omsk), Ort in der Oblast Omsk, Sibirien, Russland

ILMA steht für:
 Intubationslarynxmaske, Modifikation der normalen Larynxmaske, siehe Larynxmaske #Modifikationen
 Inter Label Machines, Schweizer Druckmaschinen-Hersteller
 Independent Lubricant Manufacturers Association, Beratungsunternehmen für Öl-Produzenten

Abkürzung